La VTB United League de basket-ball 2014-2015 est la  de la compétition de clubs d'Europe de l'Est.
La saison régulière se dispute du  au . À l'issue de la saison régulière, les huit premières équipes au classement sont qualifiées pour les play-offs qui se déroulent de  à .
Le club russe allant le plus loin dans la compétition est désigné « Champion de Russie ».

Avant saison 

Quatre clubs de l'édition précédente décide de pas participer à la prochaine édition: Spartak Saint-Pétersbourg (Russie), Turów Zgorzelec (Pologne), BC Donetsk et Azovmach Marioupol (Ukraine, à la suite de la crise politique impliquant Russie et Ukraine depuis de long mois). Cinq équipes sont donc acceptées pour les remplacer: Bisons (Finlande), Avtodor Saratov (Russie) et Dzūkija, Panevėžio Lietkabelis, Nevėžis (Lituanie).
De plus, le club russe Triumph Lyubertsy est délocalisé à Saint-Pétersbourg et renommé en Zénith Saint-Pétersbourg.
Il y a donc 21 équipes au  - jour du tirage - inscrites en VTB United League. Deux groupes sont composés (10&11 clubs), un dernier club devant recevoir une wild-card reste à déterminer.
Le , les 5 clubs lituaniens engagés dans la compétition (Lietuvos rytas, Neptūnas Klaipėda, Dzūkija, Panevėžio Lietkabelis, Nevėžis) s'en retirent en raison d'une décision de leur ligue nationale, la LKL, qui augmente le nombre de rencontres de saison régulière à 40, rendant impossible la participation aux deux compétitions.

Format 

Par conséquent le format de la compétition évolue par rapport à l'édition précédente, à la suite de cette réduction du nombre d'équipes à seize : il n'y a désormais plus qu'un seul groupe en saison régulière (toutes les équipes se rencontrent deux fois) et il n'y a plus de dispense en play-offs (les huit équipes s'y qualifiant y participent dès les quarts de finale).

Équipes participantes 

Seize équipes participent à l'édition 2014-2015 de la VTB United League, représentant la Russie, la Lettonie, l'Estonie, la République Tchèque, la Biélorussie, le Kazakhstan et la Finlande. 

  Avtodor Saratov
  Ienisseï Krasnoïarsk
  Zenit St Petersburg
  Krasnye Krylya Samara
  Krasny Oktyabr Volgograd

  Lokomotiv Kuban Krasnodar
  BK Nijni Novgorod
  UNICS Kazan
  Khimki Moscow Region
  CSKA Moscou

  VEF Riga
  BC Kalev
  ČEZ Basketball Nymburk
  BC Tsmoki-Minsk
  BC Astana
  Bisons

Déroulement de la compétition 

La compétition est ouverte à seize équipes. Ces clubs se disputent les huit places qualificatives pour les play-offs lors d'une saison régulière, composée d'une poule unique. 
À l'issue de la saison régulière, une phase finale divisée en quarts de finale, demi-finales et finale a lieu. Les rencontres se déroulent sous la forme d'une série au meilleur des cinq matches

Phase régulière

Classement de la saison régulière 

|

|}

Matches

Playoffs

Clubs engagés en coupe d'Europe 

 Lors de la saison 2014-2015

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 VTB United League
 Euroligue 2014-2015
 EuroCoupe 2014-2015
 EuroChallenge 2014-2015

Lien externe 
  Site officiel

Ligue de basket-ball
Basket-ball en Europe